Купата на носителите на купи 1969/70 е десетото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 33 клуба от 32 страни, сред тях настоящият носител на трофея Слован Братислава, 24 актуални носители на национални купи и 8 загубили финалиста (Шалке 04, Левски-Спартак София, Фрем Копенхаген, Олимпиакос, ПСВ Айндховен, Мьондален, Академика Коимбра и Глазгоу Рейнджърс).

Финалът се играе на 29 април 1970 г. на стадион Пратер във Виена.

Предварителен кръг 
Първата срещи се състои на 27 август, а реваншът е на 3 септември 1969 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 17 септември, а реваншите са на 1 октомври 1969 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 12 ноември, а реваншите са на 26 ноември 1969 г.

1 Рома печели след хвърляне на монета.

Четвърфинал 
Първите срещи се състоят на 4 март, а реваншите са на 18 март 1970 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 1 април, а реваншите са на 15 април 1970 г.

Трета среща 
Срещата се състои на 22 април 1970 г.

2 Гурник Забже печели след хвърляне на монета.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1969/70
 Купа на панаирните градове 1969/70

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1969/70 

Купа на носителите на купи